Парабе́ллум (от  — букв. готовься к войне):
 Люгер-Парабеллум — пистолет, разработанный в 1900 году Георгом Люгером для вооружения германской армии.
 7,65×21 мм Парабеллум — пистолетный патрон, разработанный для ранней версии пистолета Люгера.
 9×19 мм Парабеллум — пистолетный унитарный патрон, разработанный в 1902 году немецким оружейником Георгом Люгером под одноимённый пистолет Люгер-Парабеллум.
 MG 14 «Парабеллум» — немецкий скорострельный авиационный пулемёт Первой мировой войны.

Примечания